W Polsce
 Księginice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Legnickie Pole 
 Księginice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin 
 Księginice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia 
 Księginice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica 
 Księginice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kobierzyce 
 Księginice – gromada w powiecie lubińskim
 Księginice – gromada w powiecie średzkim

Zobacz też 
 Księginice Małe, Księginice Wielkie